Ślęza bezeichnet:
 Ślęza, ein Fluss in Niederschlesien
 Ślęza (Kobierzyce), Ort der Gmina Kobierzyce

Ślęża bezeichnet:
 Ślęża, (deutsch: Zobten), Hauptgipfel des Zobtenmassivs südlich von Breslau